Németország
Oberndorf, község Alsó-Szászországban
Oberndorf, település Bajorország Ebersberg járásában
Oberndorf, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Oberndorf, Schweinfurt bajorországi város része

 Csehország
Oberndorf, Třebeň Horní Ves településrészének német neve